

Cinema 
 Versus – film del 2000 diretto da Ryūhei Kitamura

Musica 
 Versus – gruppo musicale indie rock
 Versus – album dei Mr. Children del 1993
 Versus – album dei Kings of Convenience del 2001
 Versus – album dei The Haunted del 2008
 Versus – EP di Usher del 2010
 Versus – album di Mikael Gabriel del 2015
 Vs. – album dei Pearl Jam del 1993

Altro 
 Versus - Quaderni di studi semiotici – rivista italiana di semiotica
 Versus – linea di moda del gruppo Versace
 Versus – canale televisivo americano sullo sport
 Versus – gioco da tavolo di Michel Pinon
 Versus – raccolta poetica di Isidoro di Siviglia

Altri progetti